Song Hayoung (en coreano: 송하영, Gwangju, 29 de septiembre de 1997), es una cantante y bailarina surcoreana, integrante del grupo femenino surcoreano Fromis_9. formado en 2018 bajo la empresa de entretenimiento CJ E&M. Hayoung es bailarina profesional, especializada en estilo hip-hop y urbano, aunque también le pone la voz principal a algunas de las canciones de su grupo. Ha demostrado también tener habilidades para la composición musical, tanto musical como letrista.

Primeros años 
Hayoung nació el 19 de septiembre de 1997 en Gwangju, Corea del Sur. En su infancia asistió al colegio de primaria de "Seonchang" (선창초등학교) para después graduarse en el instituto "Shinga", ambos en su región natal. Después asistió a Hallym University donde se especializó en danza práctica. Su familia se compone de sus padres, una hermana mayor y un hermano pequeño. Su hermana mayor era amiga de su actual compañera de grupo Lee Saerom.

Inicios de la carrera musical 
No fue hasta el programa de supervivencia emitido por Mnet que Hayoung empezó a participar en la industria musical coreana. Fue parte del casting en el programa de supervivencia Idol School, emitido del 13 de julio de 2017 al 29 de septiembre del mismo año. En este show, 41 chicas competían por los votos de los espectadores para hacerse un hueco en el grupo final que debutaría como un grupo femenino de K-pop.
 Song Hayoung consiguió mantenerse entre las 9 posiciones ganadoras durante todo el programa hasta finalmente obtener el puesto #2 al final del programa, augurándole un puesto en el nuevo grupo idol femenino.

Referencias

Bailarinas de Corea
Cantantes de Corea del Sur
Cantantes de K-pop